

Géographie

France
Matha est une commune française, située dans le département de la Charente-Maritime et la région Nouvelle-Aquitaine.
Le canton de Matha est une division administrative française située dans le département de la Charente-Maritime et la région Nouvelle-Aquitaine.
La communauté de communes du Pays de Matha est une structure intercommunale française, située dans le département de la Charente-Maritime et la région Nouvelle-Aquitaine.
Le château de Matha est en Charente-Maritime, sur la commune de Matha.
Beauvais-sur-Matha est une commune française, située dans le département de la Charente-Maritime et la région Nouvelle-Aquitaine.
Blanzac-lès-Matha est une commune française, située dans le département de la Charente-Maritime et la région Nouvelle-Aquitaine.
Brie-sous-Matha est une commune française, située dans le département de la Charente-Maritime et la région Nouvelle-Aquitaine.

Canada
Saint-Jean-de-Matha est une municipalité dans la municipalité régionale de comté de Matawinie au Québec (Canada), située dans la région administrative de Lanaudière.

Népal
 Le parc national de Sagar Matha est situé au Népal, entre la Chine et l'Inde, en Asie.

Antarctique 
 Détroit de Matha

Personnalité
Boson de Matha († 1247), est seigneur de Cognac et par mariage comte de Bigorre et vicomte de Marsan de 1228 à 1247. Il était fils de Raoul, seigneur de Matha, et d'une dame de Cognac[1]
Jean de Matha est un religieux français, né peu avant 1160 à Faucon-de-Barcelonnette et mort à Rome le .
Louis Matha (né à Casteljaloux le  ; mort à Draveil le ) est un militant anarchiste, gérant du journal L'Endehors
Mathe de Matha, morte en 1270 et 1273, est vicomtesse de Marsan de 1251 à sa mort et fille de Boson de Matha, seigneur de Cognac, et de Pétronille de Comminges, comtesse de Bigorre et vicomtesse de Marsan.

Musique
Le Sri Lanka Matha est l'hymne national sri lankais, une composition d'Ananda Samarakoon d'après son œuvre « Namo Namo Matha ».

Religion
 Un matha ou math est dans l'hindouisme le nom donné à un monastère.

voir aussi 
 Andreas Matthae (1968-2004), homme politique allemand